Volavérunt (en latín: "volaron") puede referirse a:
 Volavérunt (1799), aguafuerte de la serie Los Caprichos realizado por el pintor español Francisco de Goya y Lucientes; 
 Volavérunt (1980), novela escrita por Antonio Larreta; 
 Volavérunt (1999), película española dirigida por Bigas Luna, adaptación de la novela homónina de Antonio Larreta de 1980; o
 Volaverunt opus 666 (2005), canción del grupo español de rock Mägo de Oz del álbum Gaia II: La Voz Dormida. Su nombre tiene relación con el cuadro de Goya.